O Garoto do Convés - título original é Mutiny On The Bounty, Mutiny On The Bounty - foi um motim a bordo do navio da Marinha Real  HMS Bounty em 28 de abril de 1789. O motim foi liderado por Fletcher Christian contra o seu capitão, o tenente William Bligh. De acordo com relatos, os marinheiros foram atraídos para a vida "idílica" e as oportunidades oferecidas sexuais na ilha do Pacífico de Tahiti. Também foi argumentado que eles foram motivados pelo tratamento alegadamente dura de Bligh deles.

Dezoito amotinados definir Bligh à tona em um pequeno barco com dezoito anos da tripulação de vinte e dois leais a ele. Para evitar a detecção e evitar deserção, os amotinados em seguida, diversamente resolvidos na Ilha Pitcairn ou no Taiti e queimado recompensa off Pitcairn.

Em um feito extraordinário de marinharia, Bligh navegado a 23 pés (7 m) lançamento aberto em uma viagem de 47 dias a Timor nas Índias Orientais Holandesas, equipado com um relógio quadrante e bolso e sem mapas ou bússola. Ele gravou a distância como 3.618 milhas náuticas (6701 quilômetros; 4164 km). Ele então retornou para a Grã-Bretanha e relatou o motim ao Almirantado em 15 de março de 1790, 2 anos e 11 semanas após sua partida original.

O governo britânico despachou HMS Pandora para capturar os amotinados, e Pandora chegou a Tahiti em 23 de março de 1791. Quatro dos homens de recompensa veio a bordo logo após a sua chegada, e mais dez foram presos dentro de algumas semanas. Estas quatorze foram presos em uma cela improvisada no convés de Pandora. Pandora encalhou em parte da Grande Barreira de Corais em 29 de agosto de 1791, com a perda de 31 dos tripulantes e quatro dos prisioneiros. Os sobreviventes dez presos acabaram sendo repatriados para a Inglaterra, julgado em um tribunal naval, com três enforcado, quatro absolvidos e três perdoados.

Descendentes de alguns dos amotinados e taitianos ainda vivem em Pitcairn. O motim foi comemorado em livros, filmes e músicas.

História do Reino Unido por período